Galo hace referencia a varios artículos:

Etnias
 Pueblos galos, habitantes de la Galia, región de Europa occidental;
 Por extensión, galo es un sinónimo arcaizante de ‘francés’;
 Idioma galó, idioma hablado en Francia;

Personas
 Galo (cognomen), cognomen romano, del latín Gallus.
 Galo (santo), monje suizo que a mediados del  fundó la abadía de San Galo;
 Galo de Clermont (489-553), obispo de Clermont-Ferrand;
 Cayo Cornelio Galo, poeta latino del  a. de C.
 Constancio Galo, príncipe del Imperio Romano, César de Oriente y hermano del Augusto emperador Juliano el Apóstata;
 Treboniano Galo o Treboriano Gallo (251 - 253), emperador romano;

Además

 Galo (Barrañán), localidad española de la parroquia de Barrañán, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
Galo (Lañas), aldea española de la parroquia de Lañas, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Galo (sacerdote), de Cibeles.
 Galos (pueblo hindi), grupo tribal de la India.
 Gallo galo, símbolo nacional no oficial de Francia;